Чемпионат Европы по футболу 1985 среди юношей до 16 лет — Третий розыгрыш чемпионата Европы по футболу среди юношей до 16 лет, который проходил в Венгрии с 17 по 26 мая 1985 года. В чемпионате принимали участие 16 сборных. Чемпионом впервые стала сборная СССР.

Отборочный турнир 

Финальному турниру чемпионата Европы по футболу среди юношей до 16 лет предшествовал отборочный турнир. 25 команд выявили 15 из них, которые прошли в финальную часть плюс сборная Венгрии — хозяйка турнира.

Участники

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Страница турнира на официальном сайте УЕФА
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

Футбол в Европе в 1985 году
Спорт в Венгрии в 1985 году
Международные соревнования по футболу в Венгрии
Май 1985 года
Чемпионаты Европы в Венгрии
Чемпионаты Европы в 1985 году